Francja:
 Achen – miejscowość

Niemcy:
 Achen – dzielnica gminy Amerang w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
Osoby:
 Johann von Achen

Zobacz też:
 Aachen
 Aken